Ко́мри — фамилия.

Известные носители:

 Комри, Бернард (род. 1947) — лингвист, директор отделения лингвистики Института эволюционной антропологии имени Макса Планка.
 Комри, Майк (род. 1980) — профессиональный канадский хоккеист.

Другое 
 Комри — большой древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.